Artois peut faire référence à 

 L'Artois, une région historique française, dans le nord du pays. Il a donné son nom à :

Toponymes 
 Pagus d'Artois
 Comté d'Artois
 Pays d'Artois, structure de regroupement de collectivités locales françaises
 Communauté d'agglomération de l'Artois
 Communauté de communes Artois Lys
 Batailles de l'Artois, plusieurs batailles de la Première Guerre mondiale
 Première bataille de l'Artois, automne 1914
 Deuxième bataille de l'Artois, printemps 1915
 Troisième bataille de l'Artois, automne 1915
 Artois, une communauté non-incorporée de Californie

Patronyme 

Artois est un nom d'origine basque dont l'origine étymologique du mot est Hardoi et qui signifie « lieu de la carrière ».

 Robert  d'Artois (1216-1250), comte d'Artois et frère de Saint Louis.
 Blanche d'Artois, régente de Navarre, fille de Robert  d'Artois
 Robert II d'Artois, comte d'Artois en 1250
 Philippe d'Artois (1269-1298), fils ainé de Robert II d'Artois
 Mathilde d’Artois, dite Mahaut d'Artois, (vers 1270 - 1329) 
 Robert III d'Artois (1287-1342) 
 Jean d'Artois (1321-1387), comte d'Eu et fils de Robert III d'Artois.
 Robert IV d'Artois (1356-1387), comte d'Eu et fils de Jean d'Artois,
 Philippe d'Artois (1358-1397), comte d'Eu et fils de Jean d'Artois
 Charles d'Artois (1394-1472), comte d'Eu, fils de Philippe d'Artois
 Bonne d'Artois (1396-1425), fille de Philippe d'Artois
 Charles-Ferdinand d'Artois (1778-1820), duc de Berry et fils du comte d'Artois le futur Charles X de France
 Armand d'Artois (1788-1867), auteur dramatique et librettiste français
 Achille d'Artois (1791-1868), écrivain, librettiste et dramaturge français, frère d'Armand
 Louise d'Artois (1819-1864), fille de Charles-Ferdinand
 Henri d'Artois (1820-1883), comte de Chambord, prétendant légitimiste à la Couronne de France et dernier descendant agnatique de Louis XV

 Guy d'Artois (1917-1999), officier de l’armée canadienne et agent du Special Operations Executive britannique (SOE) pendant la Seconde Guerre mondiale

Divers 
 Université d'Artois
 Chien d'Artois, une race de chien de chasse
 Escadron de chasse 1/13 Artois, ancienne unité de l'Armée de l'air française
 Stella Artois, une bière blonde belge
 Jazz en Artois, festival de Jazz d'Arras et de la région
 Domaine d'Artois, monument historique en Ille-et-Vilaine, France.

Notes et références 

Patronyme basque